Екатерина Ишимцева — актриса, поэт. В 1999 году окончила в Москве ВТУ им. Щепкина. Художественный руководитель курса Соломин, Юрий Мефодьевич. Работает актрисой в Московском театре «Сфера». В 2016 году окончила Литинститут им. Горького ВЛК, поэтический семинар А. В. Василевского. Автор трех сборников стихов: «Без маски» 1998 год, Иркутск; «Слушаю дождь» 2013 год, Москва; «В комбинашке и бусах» 2017 год, Санкт-Петербург, Алетейя.

С 2003 года — актриса дубляжа на Киноконцерне «Мосфильм». В 2016 году в фильме «Фантастические твари и где они обитают» дублировала Саманту Мортон в роли Мэри Лу Бэрбоун.

С 2016 года играет моноспектакль «Айседора». Автор инсценировки Екатерина Ишимцева, режиссёр-хореограф артист и балетмейстер Петр Казьмирук (Большой театр). Премьера спектакля состоялась на «Волошинском фестивале» в Коктебеле. Приурочен к 140-летию со дня рождения Айседоры Дункан.

Екатерина Ишимцева автор текстов песен к спектаклям «Необыкновенные приключения. Великое похищение реки» и «Новые приключения. Приречный театр и Золотая рыбка» в театре «Сфера». К спектаклю «Старый башмак. Одна игрушечная ночь» в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. М. Горького. К радиоспектаклю по повести Владислав Крапивин «Ковер-самолет» на Радио России.

Биография 
Родилась в 1977 году в городе Иркутске, Россия. Училась в иркутском лицее № 47. В лицее стала заниматься в поэтическом кружке, который вел Анатолий Кобенков. После школы прошла творческий конкурс в Литинститут им. Горького. Но поступила в ВТУ им. Щепкина на курс народного артиста Юрия Соломина 1995 году. Её дипломными работами были Като в спектакле «Смешные жеманницы» по пьесе Мольера, Марианна в «Мере за меру» Шекспира, Вышневская в «Доходном месте» Островского. В 1999 году окончила училище им. Щепкина с красным дипломом. Была принята в московский театр «Сфера», где по сей день работает артисткой. В 2006—2009 годах работала в Эстонии в городе Таллин в Русском театре (Vene teater).

В 2003 году родила дочь Валерию. Замужем за Русланом Богдановичем Яковенко.

С 2018 года работает автором текстов и стихов в проекте «Русская Фекла»

Автор текста песни «Гимн добра»:

Трио Олега Аккуратова и хор ДоМиСолька. «При поддержке Igor Butman Music Group» клавишные: Олег Аккуратов бас гитара: Сергей Корчагин ударные: Эдуард Зизак музыка: Олег Аккуратов слова: Олег и Борис Аккуратовы, Екатерина Ишимцева менеджер: Антон Сергеев. Студия звукозаписи: Игоря Матвиенко.

Поэзия 
В 1998 году Иркутский областной фонд А. Вампилова издал дебютную книгу стихов Екатерины Ишимцевой «Без маски». В 2013 году в Москве вышла вторая её книга «Слушаю дождь». За эту книгу она получила диплом общероссийской премии имени Антона Дельвига «За верность слову и отечеству».

В 2016 году Екатерина Ишимцева окончила ВЛК Литинститута, руководитель поэтического семинара главный редактор журнала Новый мир Андрей Василевский. В 2017 году вышла её третья книга стихов «В комбинашке и бусах». Книга вошла в шорт-лист Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь».

С 2018 года — член Союза российских писателей.

Библиография 
• Ишимцева Е. В. Без маски..: Дневник в стихах / Предисл. В. К. Венгера. Иркутск: ГП «Иркутская областная типография № 1», 1998 год.

• Екатерина Ишимцева. Слушаю дождь. Москва, 2013 год

• Екатерина Ишимцева. В комбинашке и бусах. Санкт-Петербург. «Алетейя», 2017 год

• Поэтический атлас России. Антология современной поэзии. «Современная литература». Москва, 2015 год, стр 457.

• Интернет-альманах «45-я Параллель»

• Рецензия на книгу стихов Екатерины Ишимцевой «В комбинашке и бусах» в «Литературной газете»

http://lgz.ru/article/-22-6646-6-06-2018/chitavitsa-v-zakulise/

• Журнал «Октябрь»

http://www.zh-zal.ru/october/2017/12/my-kak-lisy-ne-hodim-pryamo.html

https://www.stihi.ru/avtor/ishimtceva

http://litclub.tv/hero/49

Театр 
Основные работы в театре «Сфера»:

Б. Пастернак «Доктор Живаго» (Тоня),

М. Лермонтов «Люди и страсти» (Любовь),

А. Островский «Красавец-мужчина» (Зоя),

П. Мельников-Печерский «В лесах и на горах» (Настасья, Фленушка),

А. Островский «Весенняя сказка» (Снегурочка),

Г. Фигейреду «Дон Жуан» (Донья Анна),

В. Набоков «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (Клер Бишоп),

В. Шекспир «Троил и Крессида» (Кассандра),

Ж. Марсан «Публике смотреть воспрещается» (Франсуаза Ватто),

А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц (Роза),

Г. Мамлин «Колокола» (Вера Петровна),

А. Платонов «Ученик Лицея» (Карамзина Екатерина Андреевна),

М.Булгаков «Театральный роман» (Мисси),

В.Набоков «Человек из СССР» (Совесть, пролог в фойе),

М.Горький «Проклятый сказочник!» (Ольга Борисовна),

М.Цветаева «Нездешний вечер»,

Э.Хемингуэй «Фиеста» (Фрэнсис)

М.Горький «Дачники» (Калерия)

В.Шаламов «По снегу. Колымские рассказы»

https://www.spheratheatre.ru/person/ishimtseva-ekaterina-vladimirovna/

https://www.culture.ru/persons/3411/ekaterina-ishimtseva

Роли в кино 
https://www.kinopoisk.ru/name/1890982/

Дубляж 
https://harrypotter.fandom.com/ru/wiki/Екатерина_Ишимцева

https://www.kinopoisk.ru/name/1890982/

Примечания

Ссылки 
Соц. Сети
 https://vk.com/id40553536
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005415391276&ref=bookmarks

Актрисы театра России
Поэты России
Члены Союза российских писателей